Single numer jeden w roku 1984 (Japonia)
 Single numer jeden w roku 1984 (USA)